Angie ist 
 ein weiblicher Vorname, siehe Angie (Vorname) – dort auch die Namensträgerinnen

 Angie (Lied), Lied der Rolling Stones
 Angie (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie mit Mirja Boes
 Angie (US-Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Angie (1993, Niederlande), niederländischer Kriminalfilm mit Annemarie Röttering
 Angie (1993, USA), US-amerikanische Komödie mit Geena Davis
 Angie (Album), Album von Angela Bofill aus dem Jahr 1978

geographisch
 Angie (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Angi